Вильягарсия-дель-Льяно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 117,27 км². Население — 848 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de la Diputación Provincial de Cuenca sobre Villagarcía del Llano.
 Villagarcía del Llano.
 Página web del Colegio Público Virrey Núñez de Haro de Villagarcía del Llano (Cuenca).

Муниципалитеты Куэнки